es un futbolista japonés que se desempeña como guardameta.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Personas de la prefectura de Kioto
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Cerezo Osaka
Nacidos en Kioto
Guardametas de fútbol